Llista dels 304 municipis del departament francès de l'Avairon.

 
Avairon